Baltic – census-designated place statunitense situato nello stato del Connecticut
 Baltic – città statunitense della Contea di Minnehaha, Dakota del Sud
 Baltic – villaggio statunitense della Contea di Tuscarawas, Ohio
 Baltic – transatlantico della Collins Line varato nel 1850
 Baltic – transatlantico della White Star Line varato nel 1871
 Baltic – transatlantico della White Star Line varato nel 1903
 Baltic – centro per l'arte contemporanea